Рагби клуб Лозница је рагби клуб из Лознице. Овај клуб је 2015. основао Никола Радојичић, бивши играч Жаркова.

Референце 

Српски рагби клубови
Спорт у Лозници